est un clade de sauropodes titanosaures de la fin du Crétacé inférieur au Crétacé supérieur d'Amérique du Sud. Le groupe a été initialement nommé par Bernardo González-Riga et al. en 2019 et défini comme le « clade le plus complet contenant Mendozasaurus neguyelap, mais pas Saltasaurus loricatus ou Epachthosaurus sciuttoi ». Le clade contient différents taxons en fonction de l'analyse phylogénétique utilisée, dans l'article de définition, les seuls sous-groupes étaient Rinconsauria et Lognkosauria, mais des phylogénies alternatives publiées précédemment avaient également inclus divers titanosaures similaires tels que Aeolosaurus, Bonitasaura, Drusilasaura, Overosaurus et Quetecsaurus .

Classification
L'analyse phylogénétique de González-Riga et al. (2019) ont placé Colossosauria comme taxons frères d'Epachthosaurus, Pitekunsaurus et d'un clade plus grand comprenant les Saltasauridae.

Liens externes

Notes et références

Notes

Références 

 

 
Sauropoda
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Taxon fossile décrit en 2019